Горькая Балка — топоним:

 Горькая Балка — хутор, Новокубанский район Краснодарского края.
 Горькая Балка — село, Новопокровский район Краснодарского края.
 Горькая Балка — село, Советский район Ставропольского края.
 Горькая Балка — река в Ставропольском крае.